Browns River ist der Name folgender Flüsse:

in Australien:
 Browns River (River Derwent), auf Tasmanien  

in Kanada:
 Browns River (Puntledge River), auf Vancouver Island in British Columbia  
 Browns River (Voisey Bay), in Neufundland und Labrador  

in den USA:
 Browns River (Hampton River), in New Hampshire  
 Browns River (Lamoille River), in Vermont 

Siehe auch:
 Brown River